Открытый чемпионат Делрей-Бич 2016 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 15 по 21 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Иво Карлович
 Парный турнир —  Боб Брайан /  Майк Брайан

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Кевин Андерсон (№ 14 в мире на тот момент), а второй Бернард Томич (№ 20). Оба фаворита проиграли в первом же раунде американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму. Прошлогодний чемпион Иво Карлович защищал свой титул, но также проиграл в первом раунде австралийцу Джону-Патрику Смиту. По итогу титул в финале разыграли несеянные изначально Сэм Куэрри и Раджив Рам. В двух сетах победу одержал Куэрри, ставший первым американцем победившим на местном турнире с 2009 года в одиночках. Куэрри выиграл турнир в Мировом туре впервые с 2012 года.

В парном турнире победу одержали Оливер Марах и Фабрис Мартен, которые в финале переиграли четырёхкратных чемпионов турнира и победителей двух последних розыгрышей Боба и Майк Брайанов.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Сэм Куэрри обыграл  Раджива Рама со счётом 6-4, 7-6(6).
 Куэрри выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам сыграл 1-й одиночный финал и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Сэм Куэрри
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Раджив Рам
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=66
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Оливер Марах /  Фабрис Мартен''' обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 3-6, 7-6(7), [13-11].
 Марах выиграл 2-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мартен выиграл 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2016 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2016 года
2016